Olmos kan syfta på följande platser:

Mexiko 
1 Olmos, Mexiko, ort, Hidalgo, Tizayuca,

Spanien 
2 Olmos (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar